Цахкашен () — села у Вірменії:

 Цахкашен (Араґацотн) — село у марзі (області) Араґацотн.
 Цахкашен (Арарат) — село у марзі Арарат.
 Цахкашен (Ґегаркунік) — село у марзі Ґегаркунік.
 Цахкашен (Ширак) — колишня назва села Цахкабер у марзі Лорі.
 Цахкашен (Лорі) — колишня назва села Сізавет у марзі Ширак.